Laboratory Cabin Module, component de l'estació espacial xinesa del programa Tiangong
 Landing Craft Mechanized, barca de desembarcament de tropes i tancs